Транскрипционная система Ва́йли (также Уа́йли от ) — система транслитерации тибетского алфавита с помощью символов латинского алфавита, которая, в настоящее время, подобно китайскому стандарту пиньинь, употребляется для ввода тибетского текста на компьютере. Название происходит от имени профессора Вашингтонского университета тибетолога Таррелла Вайли (1927—1984), который стандартизировал эту систему в 1959 году, после чего она стала стандартом при изучении тибетского языка, особенно в США.
Код Вайли является однозначным и есть лишь одно исключение для комбинации Gya:  (произносится как «гья») и
 (произносится как «я»), что разрешается добавлением точки для второго варианта: G.ya.

См. также 
 Тибетско-русская практическая транскрипция
 Дакчха
 Тибетский пиньинь
 Транскрипционная система MLC
 ISO 11940

Ссылки 
 Wylie T. A Standard System of Tibetan Transcription
 The Transliteration and Transcription of Tibetan
 Translation Tool — online-переводчик с тибетского языка на английский, в том числе транслитерацию Вайли
 Программа транскрипции тибетского текста — online-транскриптор с транслитерации Вайли на русский язык

Алфавиты на основе латинского
Романизация
Тибетская письменность